Miejscowości w USA:
 Gaston – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Gaston – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
 Gaston – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington
 Gaston – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lexington
Gminy w USA:
 Gaston (ang. Gaston Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gaston (ang. Gaston County) – w stanie Karolina Północna
Inne:
 Gaston – imię męskie
 Gaston – belgijska seria komiksowa